Los aires difíciles según el contexto puede referirse a:

 El libro Los aires difíciles de la escritora española Almudena Grandes.
 La película Los aires difíciles del director español Gerardo Herrero.